Il doppio  dell'Istanbul Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Jill Craybas e Ol'ga Govorcova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Lucie Hradecká e Renata Voráčová hanno battuto in finale Julia Görges e Patty Schnyder 2–6, 6–3, 12–10.

Teste di serie

  İpek Şenoğlu /  Jaroslava Švedova (semifinali)
  Julia Görges /  Patty Schnyder (finale)

  Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (campionesse)
  Kacjaryna Dzehalevič /  Eva Hrdinová (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone

Istanbul Cup 2009